Nueva Democracia puede referirse a los siguientes partidos políticos:

 Nueva Democracia (Chile), movimiento chileno.
Nueva Democracia (Grecia), partido político griego.
 Nueva Democracia (Portugal), partido político portugués.
Además, puede referirse a:
 Nueva Democracia (concepto), concepto comunista.
 Nueva Democracia (mural), mural de David Alfaro Siqueiros.